(888) Parysatis es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides descubierto el 2 de febrero de 1918 por Maximilian Franz Wolf desde el observatorio de Heidelberg-Königstuhl, Alemania.
Está nombrado en honor de la reina persa Parisatis, esposa de Darío II.

Véase también 
 Lista de asteroides del (801) al (900)

Referencias

Enlaces externos 
 

Asteroides del cinturón principal
Objetos astronómicos descubiertos por Max Wolf
Objetos astronómicos descubiertos desde el Observatorio de Heidelberg-Königstuhl
Objetos astronómicos descubiertos en 1918
Wikiproyecto:Asteroides/Artículos de asteroides